Бокаже  () — португальская фамилия. Известные носители:
 Бокаже, Мануэл Мария Барбоза ду (1765—1805) — португальский поэт.
 Бокаже, Жозе Висенте Барбоза ду (1823—1907) — португальский зоолог и политик.

См. также 
 Боккаж
 Бокаж (значения)